Дмитрий Александрович Ду́дарев (1890—1960) — украинский советский актëр, режиссёр. Народный артист УССР (1947). Лауреат Сталинской премии (1950).

Биография 
Д. А. Дударев родился (20 сентября) 2 октября 1890 года. На профессиональной сцене выступал с 1910 года Работал в провинциальных труппах. В 1920—1924 годах был комиссаром, режиссëром, актëром театра Губполитпросвета в Кременчуге, затем работал в передвижных украинских и русских драматических театрах. С 1927 года — играл на сцене Театра им. М. Заньковецкой (ныне Национальный академический украинский драматический театр им. Марии Заньковецкой), в 1944 году с труппой театра переехал во Львов.

Умер 6 августа 1960 года. Похоронен во Львове на Лычаковском кладбище.

Творчество 
Игра Д. А. Дударева отличалась интеллектуальностью, остротой сценического рисунка; актëр глубоко раскрывал психологию своих героев, совершенствовал искусство сценических деталей.

Роли в театре 
 «Три сестры» А. П. Чехова — Иван Романович Чебутыкин
 «Мартин Боруля» И. К. Карпенко-Карого — Мартин
 1947 — «Правда» А. Е. Корнейчука — В. И. Ленин
 «В степях Украины» А. Е. Корнейчука — Галушка
 «Шельменко-денщик» Г. Ф. Квитки-Основьяненко — Шпак
 «На большую землю» А. Ф. Хижняка — Стадник
 «Беспокойная старость» Л. Н. Рахманова — Полежаев
 «Лимеривна» П. Мирного — Карп
 «Без вины виноватые» А. Н. Островского — Шмага

Награды и премии 
 Сталинская премия третьей степени (1950) — за исполнение роли Стадника в спектакле А. Ф. Хижняка «На большую землю»
 орден «Знак Почёта» (10.09.1947)
 медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»
 Народный артист УССР (1947)

Литература 
 Губенко К., Шлях артиста, Львов, 1950.
 Кордiaнi Б. Ф., Мельничук-Лучко Л. Т., Львівський державний ордена Трудового Червоного Прапора Украïнський драматичний театр iм. М. 3аньковецькоï, Киïв, 1965.
 3аньківчани, Киïв, 1972.

Ссылки 
 ЛИЧНЫЕ АРХИВНЫЕ ФОНДЫ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ ХРАНИЛИЩАХ СССР

Персоналии:Львовский театр им. М. Заньковецкой
Народные артисты Украинской ССР
Похороненные на Лычаковском кладбище